Guvna (Donji Vakuf, BiH)
Guvna (Travnik, BiH)